Степаниха:
 Степаниха — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Степаниха — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Степаниха — деревня в Следневском сельском поселении Александровского района Владимирской области.
 Степаниха — деревня в Андреевском сельском поселении Александровского района Владимирской области.
 Степаниха — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Степаниха — деревня в Вожегодском городском поселении Вожегодского района Вологодской области.
 Степаниха — деревня в Тигинском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области.
 Степаниха — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Степаниха — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Степаниха — деревня в Пречистенском сельском поселении Первомайского района Ярославской области.

Реки:
 Степаниха (приток Лены)
 Степаниха (приток Ира)